De Lycideopidae zijn een familie van uitgestorven Therocephalia uit het Laat-Perm en het Vroeg-Trias van Zuid-Afrika.

De klade is in 2013 door Adam Keith Huttenlocker gedefinieerd als alle Eutherocephalia nauwer verwant aan Lycideops longiceps dan aan Karenites ornamentatus of Bauria cynops.

Fylogenie 
Hieronder is een cladogram van Sigurdsen et alii (2012):

Uitgestorven chordadieren